ФК Минхен 1860 () је немачки фудбалски клуб из Минхена.

Клуб је основан 17. маја 1860. године. Био је један од оснивача Бундеслиге 1963. и укупно је провео 20 сезона у овом такмичењу. Из Бундеслиге је испао у сезони 2003/04. и од тада тавори у нижим лигама немачког фудбала.

Познати играчи 
  Пол Агостино
  Руди Бруненмајер
  Боби Декејсер
  Беркант Гоктан
  Томас Хеслер
  Јенс Јеремис
  Квидо Ланзат
  Мартин Макс
  Пјотр Новак
  Петар Раденковић
  Давор Шукер
  Руди Фелер
  Маркус Бајзенберг
  Нед Зелић
  Мирослав Стевић
  Немања Вучићевић
  Ђорђе Ракић
  Слободан Комљеновић
  Данијел Боримиров
  Антонио Рукавина
  Габор Кираљи

Минхен 1860 у европским такмичењима

Трофеји 
 Бундеслига: 1
 1966.
 Куп: 2
 1942. и 1964.
 Куп победника купова: финалиста
 1964/65.

Састав у сезони 2021/22. 
Од 27. новембра 2022.

 (капитен)

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Минхен 1860
Спорт у Минхену